Энгстинген () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Ройтлинген.  Население составляет 5306 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 31,51 км². Официальный код  —  08 4 15 089.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга